KC steht für:
 Air Astana, IATA-Code der kasachischen Fluggesellschaft 
 Conair of Scandinavia, IATA-Code der ehemaligen dänischen Fluggesellschaft 
 Kanu-Club, häufige Eigenbezeichnung bei einem Kanusportverein
 Kartell-Convent, Verband jüdischer Studentenverbindungen
 Kennel Club, (dt. wörtlich: Zwinger-Verein), Dachverbände der Hundezucht im englischsprachigen Raum
 Kerosene Carrier (Tankflugzeug) gemäß dem Bezeichnungssystem für US-Militärflugzeuge, siehe Luftbetankung
 King's Counsel, besonders erfahrene Rechtsanwälte in England und Wales
 The Kennel Club, Dachverband der britischen Hundezüchtervereine
 Kleist-Kasino, in der späteren Schreibweise Kleist-Casino, einer überregional bekannten ehemaligen Berliner Schwulenbar

KC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Kronach
 Großbritannien: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)
 Kroatien: Koprivnica
 Norwegen: Hallingdal in der Provinz Viken
 Slowakei: Košice (noch nicht vergeben)

Als Abkürzung für „Kleincomputer“, speziell in der DDR:
 KC 85/2, KC 85/3 und KC 85/4, vom VEB Mikroelektronik Mühlhausen hergestellte Heimcomputer, siehe Kleincomputer KC 85/2-4
 KC compact, vom VEB Mikroelektronik Mühlhausen hergestellter Heimcomputer
 Kleincomputer robotron KC 87 und KC 85/1, vom VEB Robotron-Meßelektronik Dresden hergestellte Heimcomputer

K.C. steht für
 K.C. Undercover 

K. C. steht für:
 Kartell-Convent
 als Spitzname für Harry Wayne „K. C.“ Casey (* 1951), einen Sänger der nach ihm benannten KC and the Sunshine Band

Weitere Bedeutungen:
 Kategorie C (Band), rechtsextreme Hooliganband
 Kiddy Contest, österreichische Musikshow für Kinder
 Kompaniechef, in der Nationalen Volksarmee der DDR
 Keratokonus, irreguläre Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)

Kc steht für:
 Kc-Wert, Abkürzung für Pflanzenkoeffizient und dient zur Ermittlung des Wasserverbrauchs von Pflanzen

Kč steht für:
 Tschechische Krone (Koruna česká), seit dem 8. Februar 1993 die Währung Tschechiens

kC steht für:
 Kilocoulomb, siehe Coulomb, Einheit der elektrischen Ladung
 Lancia Kappa Coupé, auch Lancia kC

KC